Украинский вестник — многозначный термин.

 Украинский вестник — первый на Украине литературно-художественный, научный и общественно-политический ежемесячный журнал; выходил при Харьковском университете в 1816—1819 годах.
 Украинский вестник — петербургский журнал, выходил под редакцией Максима Славинского.